Кара-Хаак () — село в Кызылского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Кара-Хаакского сумона.

История

География 
Село находится у впадении р. Тапса в Большой Енисей, возле районных границ Пий-Хемского и Каа-Хемского районов.
 Уличная сеть
ул. Ак-Даш,   ул. Иванова,   ул. Малчын,   ул. Маныкая Кок-оола, → ул. Механизаторов,   ул. Молодежная,   ул. Набережная,   ул. Новая,   ул. Оюна Балгана,   ул. Праведникова,   ул. Саморокова,   ул. Седен-оола Сергея,   ул. Совхозная,   ул. Школьная.

К селу административно относится местечко (населённый пункт без статуса поселения) м. Кужур

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Каа-Хем: 22 км.

областного центра Кызыл: 19 км.
 Ближайшие населенные пункты
Черби 9 км, Сесерлиг (Германовка) 13 км, Кызыл 18 км, Каа-Хем 22 км, Хая-Бажи 26 км, Суш 28 км

Население

Инфраструктура 
отделение почтовой связи села Кара-Хаак

Администрация села Кара-Хаак

Администрация сумона Кара-Хаак

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Кара-Хаакский паром/

Ссылки 
 Антон ПОСОХИН. Мост в Кара-Хаак: народ и армия едины// Тувинская правда, 13.10.2018, №: 114
 В тувинском селе Кара-Хаак за счет господдержки и частной инициативы возрождается овощеводство// Тувинская правда, 01.08.2016. 
 Кара-Хаак на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Кызылского кожууна